Елісе Мертенс і Ан-Софі Месташ були чинними чемпіонками, але Месташ вирішила того року не брати участі, а Мертенс цього разу взяла участь у турнірі в Брисбені.

Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Демі Схюрс і Рената Ворачова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

2017
ASB Classic, жінки, парний розряд